M26 oder M-26 steht für:
 McLaren M26, britischer Formel-1-Rennwagen
 Messier 26, einen offener Sternhaufen im Sternbild Schild
 M26 Pershing, US-amerikanischer Kampfpanzer
 M-26, Artillerierakete für das Multiple Launch Rocket System (MLRS)
 M26 motorway, Autobahn in Großbritannien
 M-26 (Michigan), eine Landstraße auf der Keewenaw-Halbinsel im US-Bundesstaat Michigan
 M26 Modular Accessory Shotgun System, eine Unterlaufschrotflinte
 M26 (Handgranate), amerikanische Handgranate
 M26 (Apfel), eine Unterlage zur Veredlung beim Apfelanbau

M26